Бекасово — село в Наро-Фомінському районі Московської області.
 Бекасово I (також просто Бекасово) — вузлова залізнична станція в Троїцькому окрузі Москви.
 Бекасово-Сортувальне (також Бекасово II) — залізнична пасажирська платформа на Великому кільці МЗ в Троїцькому окрузі Москви.
 Бекасово-Сортувальне — залізнична сортувальна станція на Великому кільці МЗ в Троїцькому окрузі Москви
 Бекасово-Центральне — залізнична платформа на Великому кільці МЗ в Троїцькому окрузі Москви.
 Бекасово (комплекс відпочинку) в Наро-Фомінському районі Московської області.
 Селище Будинку Відпочинку «Бекасово» — селище в Наро-Фомінському районі Московської області.
 Бекасово-Сортувальне (локомотивне депо) — локомотивне депо на сортувальній станції Бекасово-Сорт.
 Бекасово — село в Юхновському районі Калузької області.